Уанумо има више значења:

 Уанумо, Санта Исабел (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уанумо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику